Клишин — русская фамилия.

Известные носители 
Мужчины
 Клишин, Александр Яковлевич (1947—2018) — советский и российский живописец.
 Клишин, Алексей Александрович (род. 1957) — российский политик, член Совета Федерации (2004—2009).
 Клишин, Алексей Николаевич (род. 1973) — советский и казахстанский футболист, тренер.
 Клишин, Виктор (род. 1982) — узбекистанский футболист, нападающий.
 Клишин, Владимир Иванович (род. 1949) — специалист в области горного дела, член-корреспондент РАН (2011).
 Клишин, Егор Захарович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Клишин, Илья Сергеевич (род. 1987) — российский журналист, публицист, главный редактор сайта телеканала «Дождь».
 Клишин, Михаил Алексеевич — председатель Правления це-банка РФ.
 Клишин, Сергей Васильевич (1967) — российский и австрийский самбист и дзюдоист.
 Клишин, Олег Юрьевич (род. 1974) — российский актёр театра и кино.
 Клишин, Яков Васильевич (1908—1956) — сапёр, полный кавалер ордена Славы.

Женщины
 Клишина, Дарья Игоревна (род. 1991) — российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).